Краснодольский — название населённых пунктов в России:
 Краснодольский — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Краснодольский — посёлок в Красноуральск Свердловской области.